Alexander Rybak – cantante e violinista bielorusso naturalizzato norvegese
 Pavel Rybak – calciatore bielorusso